U 111 bezeichnet:
 SM U 111, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 111 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung